Fieschi – una delle maggiori famiglie genovesi, tra le quattro famiglie di nobiltà feudale più  importanti

Geografia
Crocefieschi – comune italiano nella città metropolitana di Genova

Persone
Adriano Fieschi (1788-1858) – cardinale italiano
Alagia Fieschi o Alasia (ante 1270-post 1344) – nobile italiana
Aminta Fieschi (1904-1991) – medico italiano
Beatrice Fieschi conosciuta anche come la Dame de Bourget (1225 circa-1283) – contessa consorte di Savoia
Caterina Fieschi Adorno, nota come Caterina da Genova (1447-1510) – mistica e veggente italiana
Francesca Fieschi (...-1528) – nobile italiana
Giannetto Fieschi (1921-2010) – pittore e incisore italiano
Giovanni Fieschi (prima metà del XIV secolo-1381) – cardinale e vescovo cattolico italiano
Giovanni Luigi Fieschi (1523-1547) – nobile italiano
Giorgio Fieschi – (1390/1400-1461) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
Giuseppe Fieschi (1790-1836) – rivoluzionario francese
Guglielmo Fieschi (1210 circa-1256) – cardinale italiano
Ignazio Lavagna Fieschi (1814-1871) – pittore italiano
Isabella Fieschi (fl. XIV secolo) – signora consorte di Milano
Jacques Fieschi (1948) – sceneggiatore francese
Leonardo Fieschi (seconda metà XIII secolo-1331) – vescovo cattolico italiano
Lorenzo Maria Fieschi (1642-1726) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
Luca Fieschi (1270–1336) – cardinale italiano
Ludovico Fieschi (1350 circa-1423) – cardinale italiano
Napoleone Fieschi (1400 circa-1466) – vescovo cattolico italiano
Niccolò Fieschi (1456-1524) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
Nicolò Fieschi (1230?-1309?) – politico italiano della Repubblica di Genova
Opizzo Fieschi (prima metà del XIII secolo-dopo il 1291) – patriarca cattolico italiano
Princivalle Fieschi (...-1348) – vescovo cattolico italiano
Teresa Filangieri Fieschi Ravaschieri (1826-1903) – filantropa e scrittrice italiana
Urbano Fieschi (XV secolo-1485) – vescovo cattolico italiano

Edifici di culto e privati
Basilica dei Fieschi – edificio di culto nel comune di Cogorno
Palazzo Fieschi (Casella) – edificio secentesco nel comune di Casella
Palazzo Fieschi (Savignone) – edificio cinquecentesco nel comune di Savignone
Palazzo Sinibaldo Fieschi – edificio secentesco nel centro della città di Genova
Palazzo Fieschi-Crosa di Vergagni – edificio cinquecentesco nel centro della città di Genova

Opere letterarie
La congiura del conte Gian Luigi Fieschi – opera del cardinale de Retz

Altro
Congiura di Gianluigi Fieschi – episodio storico noto anche come la congiura dei Fieschi,  tentativo da parte di questi di eliminare il principe-ammiraglio Andrea Doria e i principali artefici della sua corte, avvenuto il 2 gennaio 1547. 
Torta dei Fieschi – manifestazione tenuta nel comune ligure di Lavagna
Lettera di Fieschi – documento storico del XIV secolo secondo il quale Edoardo II d'Inghilterra non venne assassinato, ma sia fuggito in Oltrepò vivendo gli ultimi anni della sua vita da frate converso